Paulo Rónai - tradutor, revisor, crítico e professor húngaro radicado no Brasil.
 Nora Tausz Rónai - arquiteta, escritora e atleta de natação brasileira.
 Cora Rónai - jornalista, escritora e fotógrafa brasileira.